Свенссон, Свенсон (, ) — одне з найпоширеніших шведських прізвищ.

 Андерс Свенссон (1976) — шведський футболіст.
 Бу Свенссон (1979) — данський футболіст.
 Глорія Свенсон (1899—1983) — американська акторка.
 Густав Свенссон (1987) — шведський футболіст.
 Даніель Свенссон (1977) — шведський музикант, барабанщик гурту «In Flames».
 Есбйорн Свенссон (1964—2008) — шведський музикант, джазовий піаніст, засновник «Esbjörn Svensson Trio».
 Йонас Свенссон (1993) — норвезький футболіст.
 Каллє Свенссон (1925—2000) — шведський футболіст, воротар, олімпійський чемпіон, призер чемпіонатів світу.
 Магнус Свенссон (1969) — шведський футболіст, півзахисник.
 Магнус Свенссон (хокеїст) (1963) — шведський хокеїст, захисник.
 Магнус Пяяйярві-Свенссон (1991) — шведський хокеїст.
 Маркус Свенссон — шведський стрілець.
 Петер Свенссон (1974) — шведський музикант, гітарист гурту «The Cardigans»; син Стіга Свенссона.
 Стіг Свенссон (1914—2004) — шведський футболіст, футбольний тренер і функціонер, батько Томмі і Петера Свенссонів.
 Томмі Свенссон (1945) — шведський футболіст і футбольний тренер, син Стіга Свенссона.
 Томас Свенссон (1968) — шведський гандболіст.
 Крісті Свенсон (1969) — американська акторка.
 Макс Свенссон (1998) — шведський футболіст

Інше
 Дрізд Свенсона

Див. також 
 Шведське ім'я

Шведські прізвища